Strabo (historicus) (ca. 64 v.Chr.–19 n.Chr.) was, Grieks historicus, geograaf en filosoof.

Strabo was ook een cognomen (bijnaam) dat zoveel betekende als "scheeloog".

Enkele dragers van dit cognomen waren:
 Lucius Seius Strabo, praefectus praetorio en praefectus Alexandreae et Aegypti onder Augustus en Tiberius
 Gnaeus Pompeius Strabo, een vooraanstaande Romein
 Walahfrid Strabo, een Benedictijner monnik, dichter en diplomaat

Cognomen